Lilla Åsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Åsjön (Augerums socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (3,7 ha)
Lilla Åsjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (8,55 ha)

Se även
Åsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn